The Berenstain Bears, titre de la série de livres pour enfants écrits par Jan Berenstain et Stan Berenstain
 The Berenstain Bears, titre original de la série La Famille Ours, sortie en 1985, basée sur la série de livres éponyme.
 The Berenstain Bears, titre original de la série La Famille Berenstain, reboot de la précédente série de 1985, diffusée en 2003.